

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Śródborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Śródborze – część wsi Przejazd w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Śródborze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Śródborze – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Ożarów

Zobacz też 
 Międzyborze, Śródlesie, Międzylesie